Этериал-вейв ( — эфирная волна) или просто этериал (встречается вариант написания этереал), также известный как этериал-дарквейв и этериал-гот — поджанр дарквейва, который по-разному характеризуют «готичным», «романтичным» или «потусторонним» звучанием. Этериал появился в Великобритании, в начале 1980-х, как результат развития готик-рока, был представлен в основном исполнителями с лейбла 4AD, как, например, Cocteau Twins, This Mortal Coil и ранние Dead Can Dance.

Во второй половине 1980-х жанр продолжал развиваться в Соединённых Штатах и был в основном связан с C’est La Mort Records, в котором участвовали такие артисты, как Area (позже The Moon Seven Times) и Heavenly Bodies, группа, образованная бывшими участниками Dead Can Dance и This Mortal Coil, а также с Projekt Records, в которой участвовали такие группы, как Black Tape for a Blue Girl.

Этериал-вейв, особенно музыка Cocteau Twins, была одним из ключевых источников вдохновения для британской дрим-поп/шугейз сцены конца 1980-х и начала 1990-х годов.

Этимология 
В середине 1980-х несколько релизов групп Cocteau Twins и This Mortal Coil были описаны как «этериал», «этериализм», и «этериал романтизм». В сентябре 1988 года Стейси Боннер из журнала Reflex описала музыку британского лейбла 4AD как «готически неземную». Печатные СМИ в США, такие как Alternative Press, Billboard, и Option, начали чаще использовать термин «этериал-гот», в то время как европейские музыкальные журналы, в первую очередь немецкие журналы, такие как Glasnost, Aeterna, Entry, Black и Astan, называли жанр «этериал-вейв» в том же духе, что и «нью-вейв», «дарквейв» и «колдвейв».

Исторически сложилось так, что этот термин в основном применялся к списку лейбла 4AD − не только в отношении музыки, но и в отношении эстетики графической визуализации.

Обозначение «этериал» было принято такими авторами, как Мик Мерсер и Дэйв Томпсон, чтобы описать одно и то же музыкальное явление в своих книгах, в то время как Саймон Рейнольдс начал использовать термин «гот-лайт» (или «пост-готик», термин, который он придумал в 1987 году) для описания музыки Cocteau Twins, Dead Can Dance и связанных с ними исполнителей 4AD.

«Гот-лайт» впервые появился в 1995 году в таких журналах, как CMJ New Music Monthly (Дуглас Волк) и Spin (Джоди Пресс), как ретроактивное описание альбома Siouxsie and the Banshees Tinderbox, который в значительной степени опирается на использование гитарных педалей и студийных эффектов в таких песнях, как «92 Degrees» и «Land’s End».

Характеристика 
Определяющей характеристикой стиля является использование насыщенных эффектами гитарных саундскейпов, которые писались в основном на мрачных минорных тональностях (это позволяло создавать мистическую, задумчивую атмосферу композиций). Бас-гитарные линии (исполняющиеся обычно в низких и средних темпах) позаимствованы из пост-панка и готик-рока. Также важным элементом является вокал: многие этериал-вейв исполнители используют женский высокий (Cocteau Twins), оперный (Dead Can Dance) или мистический, полушепот (Lycia).

Другой важной особенностью является широкое использование драм-машин, типичное для многих исполнителей 4AD и впервые прозвучавшее в альбоме Cocteau Twins — Garlands (1983) и первой полноформатной работой Dead Can Dance (1983). Иногда используются акустические гитары, часто сочетающиеся с электрогитарой и бас-гитарой, чтобы создать более фолк-ориентированное звучание (например, Love Spirals Downwards).

Помимо постпанковых исполнителей, некоторые этериал-вейв группы используют элементы эмбиента, индастриала (например, Lycia).

История

1982—1988: Корни и инициаторы

1989—1999: Пик и спад

2000—2014: После спада 
В начале 2000-х были выпущены два трибьют-сборника Cocteau Twins, Dark Treasures (Cleopatra Records) и Half-Gifts (Dewdrops Records), подчеркивающие значительное влияние группы на этериал-гот звучание.

Более поздними группами, которые частично представляют жанр, являются Autumn's Grey Solace, Tearwave, Ashrae Fax, Melodyguild, Mercury’s Antennae, Faded Sympathy, Saigon Blue Rain, Scarlet Mother, и Broaddaylight − в сотрудничестве с Робином Гатри.

Известные исполнители 

 Aenima (‚Silently There‘)
 All About Eve (‚D for Desire‘, ‚In the Clouds '86‘)
 Area (дебютный альбом ‚Radio Caroline‘)
 Autumn (альбом ‚The Hating Tree‘)
 Autumn's Grey Solace (‚Eternal Light‘, ‚Phobic Sea‘, ‚Falling Sky‘, ‚Dormant‘, ‚Écelic‘ and many others)
 Black Tape for a Blue Girl
 Blue Dahlia (альбом ‚Blue Dahlia‘)
 BlueScreen (альбом ‚In Between Worlds‘)
 Cocteau Twins (1983–1986)
 Dark Orange (‚Oleander‘, ‚Butterflies‘)
 Dead Can Dance (ранние релизы ‚Dead Can Dance‘ и ‚Garden of the Arcane Delights‘)
 Elysium (‚Glistening Ganache‘)
 Excession (‚Jong & Huga EP‘, ‚Wanting‘)
 Faded Sympathy (альбом ‚Faded Sympathy‘)
 Faith & Disease (‚Jardeau Blue‘ etc.)
 Funeral Party (альбом ‚Serpentime‘)
 Heavenly Bodies (‚Time Stands Still‘)
 Isiphilon (‚Mind Blank‘)
 Love Spirals Downwards (альбомы ‚Idylls‘ and ‚Ardor‘)
 Lovesliescrushing
 Luna in Cælo (‚Cuesta‘, ‚Llorar‘, ‚Puerto : puerta‘)
 Lycia
 Mercury's Antennae (‚Agalia‘, ‚Nepenthe‘, ‚Elendil‘)
 Mistle Thrush (‚Six Hour Sunday‘ and ‚Whispers‘)
 Mors Syphilitica (альбом ‚Primrose‘)
 Numeralia (альбом ‚Deep Breath‘)
 Opium Den (альбом ‚Diary of a Drunken Sun‘)
 Ostia (‚Rope‘, ‚Advocating Venus‘ etc.)
 The Sensualists (‚Lovesongs of Chaos and Desire‘)
 Siddal (‚Beds of Light‘, ‚Frozen Garden‘, ‚Eternity‘, ‚Centuries of Love‘ etc.)
 Siouxsie and the Banshees (Melt  и 92 Degrees )
 Soul Whirling Somewhere
 Speaking Silence (альбом ‚Speak in Silence‘)
 Stare (альбом ‚Haunted...‘)
 Tearwave
 The Violet Hour (альбом ‚Galdr‘)
 This Ascension
 This Mortal Coil (альбом ‚It'll End in Tears‘)
 Trance to the Sun
 Translucia (альбом ‚Ghostpheria‘)
 Trees Dance (альбом ‚Sweet are the Clouds‘)
 Vazz (‚Feverpitch‘)
 Where I Wake Warm (мини-альбом ‚Where I Wake Warm‘)

Помимо представленных существуют также дарквейв-исполнители, которые имеют слабую связь с этериалом, как, например, The Dreamside (Нидерланды), Sophya (Нидерланды), The Breath of Life (Бельгия), Crimson Joy (Германия), Rise and Fall of a Decade (Франция), Cello (Португалия), Faith & the Muse (США), The Shroud (США), Sunshine Blind (США), This Burning Effigy (Ирландия), Mellonta Tauta (Аргентина).

Отличия 
Несмотря на то, что этериал и шугейзинг (также известный, согласно Саймону Рейнольдсу, как дрим-поп) имеют некоторые общие черты (например, использование гитарных эффектов фланжер, хорус и дилэй), между ними есть существенные различия.

Шугейзинг появился, прежде всего, благодаря нойз-поп/инди-рок-сцене 1980-х, а в его типичный инструментальный состав входят гитары, бас и барабаны. Изначально звучание драм-машины не использовалось в шугейзинге, однако оно было характерно для нью-вейва, постпанка и готик-рока. Соответственно, большинство исполнителей этериала, в отличие от шугейзинга, применяли драм-машины и электрически сгенерированные ритмы (например, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Area, Love Spirals Downwards, Lycia, Autumn, Speaking Silence и прочие).

Примечания 

Этериал-вейв
Дарквейв
Готик-рок
Жанры альтернативного рока
Музыкальные жанры Великобритании
Готы (субкультура)